Cibunar (Malangbong), een plaats in Indonesië
Cibunar (Rancakalong), een plaats in Indonesië
Cibunar (Cibatu), een plaats in Indonesië
Cibunar (Tarogong Kidul), een plaats in Indonesië
Cibunar (Parung Panjang), een plaats in Indonesië
Cibunar (Balapulang)